Ousmane N'Diaye, né le  à Dakar, est un footballeur sénégalais jouant au poste de défenseur au Mohammedan SC.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur sénégalais
Joueur de l'AC Arles
Joueur du Samsunspor
Joueur du Gençlerbirliği SK
Joueur de l'Ankaraspor
Joueur du Sheriff Tiraspol
Joueur du Kaysar Kyzylorda
Naissance en août 1991
Naissance à Dakar